Amerikai Egyesült Államok
 Bow (Kentucky)
 Bow (New Hampshire)
 Bow (Washington)

 Ausztrália
 Bow, folyó Albertában
 Bow, folyó Kimberley-ben
 Bow, folyó Nyugat-Ausztráliában
 Bow, folyó Új-Dél-Walesben

 Egyesült Királyság
 Bow (Devon)
 Bow (London)
 Bow (Oxfordshire)